A 2014–2015-ös EHF Bajnokok Ligája az európai kézilabda-klubcsapatok legrangosabb tornájának 55. kiírása, ezen a néven pedig a 22. A bajnokság címvédője az SG Flensburg-Handewitt. Magyarországról két csapat vett részt a küzdelmekben, a bajnoki címvédő MKB Veszprém KC és a bajnoki ezüstérmes Pick Szeged. Mindkét magyar csapat automatikusan a főtáblán kezdett.

A veszprémi csapat eljutott egészen a döntőig, ahol az FC Barcelonától szenvedett 28–23-as vereséget. A Pick Szeged a negyeddöntőig jutott, ahol a THW Kiel ejtette ki.

Lebonyolítás 
21 csapat került egyből a csoportkörbe, a maradék három helyre három négycsapatos kvalifikációs tornáról lehetett bejutni.

A csoportkörbe jutott 24 csapatot négy hatos csoportba sorolták. A csoportok első négy helyezettjei jutottak a nyolcaddöntőbe, innen egyenes kieséses rendszerben folytatódott a bajnokság. A nyolcaddöntő és a negyeddöntő továbbjutói oda-vissza vágó alapján az összesített eredménye alapján kerültek ki, a legjobb négy csapat pedig a Final Fourba jutott.

A negyeddöntőből továbbjutó csapatok jutottak a 2015. május 30-31-én megrendezett kölni Final Fourba.

Csapatok 
Ebben a Bajnokok ligája szezonban a következő csapatok neveztek. Közülük 21 egyből a főtáblára került, a fennmaradó 3 helyről pedig selejtezőtornákon döntöttek.

Selejtező 
A selejtezőben induló tizenkét csapatot három négycsapatos csoportba sorolták. A csoportokban minden csapat két mérkőzést játszik: egy elődöntőt és egy döntőt vagy bronzmérkőzést. A döntők győztesei kerülhettek fel a Bajnokok ligája főtáblájára. A mérkőzéseket 2014. szeptember 6-án és 7-én rendezték. A kieső csapatok az EHF-kupában folytatták.

1-es selejtezőcsoport

2-es selejtezőcsoport

3-as selejtezőcsoport

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz 

Az egyenes kieséses szakaszba 16 csapat jutott. A csapatok a nyolcaddöntőben és a negyeddöntőben oda-vissza vágós párharcban döntötték el a továbbjutás sorsát, az elődöntőt és a döntőt a Final For keretében Kölnben rendezték.

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Final Four 
A Final Fourt idén is Kölnben rendezik, a Lanxess Arenában 2015. május 30-31-én.

Statisztikák

Góllövőlista

All-Star csapat 
 Kapus:  Mikler Roland
 Jobbszélső:  Víctor Tomás
 Jobbátlövő:  Kiril Lazarov
 Irányító:  Mikkel Hansen
 Beállós:  Renato Sulić
 Balátlövő:  Nikola Karabatić
 Balszélső:  Uwe Gensheimer

További díjak 
 Legjobb edző:  Talant Dujsebajev
 Legjobb fiatal játékos: Alex Dujshebaev
 Legjobb védőjátékos:  René Toft Hansen

Jegyzetek

Források 
 Hivatalos honlap

Ehf
Ehf
EHF-bajnokok ligája